Аннабель:

 Аннабель — тряпичная кукла, персонаж популярной городской легенды.
 Аннабель Ли — последняя из написанных Эдгаром Алланом По поэма.

Носители имени 
 Аннабель Вернон — британская гребчиха.
 Аннабель Крофт — британская теннисистка, телеведущая и спортивный комментатор.
 Аннабель Толлман — американский стилист и модная журналистка.
 Аннабель Чонг — американская порноактриса.
 Аннабель Эрани — французская дзюдоистка.

См. также